Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет 2016 — 25-е первенство мира среди юниорских команд (Y-19), прошедшее с 5 по 7 февраля 2016 года в шведском городе Трольхеттан.

Команды-участницы 
В турнире принимали участие сборные: Швеции (организатор), России, Норвегии, Финляндии.

Регламент 
В чемпионате мира принимают участие 4 команды, которые на первом этапе проводят групповой турнир в один круг, по результатам которого на втором этапе плей-офф формируются полуфинальные пары, в которых определяются финалисты и участники матча за бронзовые медали чемпионата.

Групповой турнир

Результаты матчей

Матчи группового этапа

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт турнира
 Чемпионат мира среди юниоров (U-19) — 2016 ФХМР

2016
2016 год в хоккее с мячом
Февраль 2016 года
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции
Спорт в Швеции в 2016 году
Спорт в Тролльхеттане
Чемпионаты мира в 2016 году